Sudoł – wieś w województwie lubuskim
 Sudoł – potok, dopływ Białej
 Sudół, Sudoł – potok, dopływ Prądnika
 Sudół Dominikański – potok, dopływ Prądnika

Ludzie o nazwisku  Sudoł 
 Sara Sudoł – polska piosenkarka
Jan Sudoł – poseł II RP
 Adam Sudoł – ujednoznacznienie
 Franciszek Sudoł (1892–1940) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Grzegorz Sudoł (ur. 1978) – lekkoatleta, reprezentant Polski
 Iwona Sudoł-Szopińska – polska lekarka, profesor nauk medycznych
 Jerzy Sudoł – polski trener lekkiej atletyki, były wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 Stanisław Sudoł – ujednoznacznienie